Kaljari ima više značenja:

 Kaljari
 Kaljari (okrug)
 Kaljari (Trento)